Costatrichia är ett släkte av nattsländor. Costatrichia ingår i familjen smånattsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Smånattsländor
Costatrichia